Die 165. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:
 165. Reserve-Division (Wehrmacht)
 165. Division (Volksbefreiungsarmee), kämpfte während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges und des Chinesisch-Vietnamesischen Krieges
 165. Division (Republik China), kämpfte während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges
 165. Infanteriedivision (Frankreich), kämpfte im Ersten Weltkrieg